Die Serie A 1962/63 war die 31. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 16. September 1962 und endete am 26. Mai 1963. Als Aufsteiger kamen der CFC Genua, AC Neapel und der FC Modena aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete Inter Mailand und wurde damit Nachfolger des AC Mailand. Die Qualifikation für den Europapokal der Landesmeister schaffte Inter sowie Milan als Sieger im Europapokal der Landesmeister 1962/63. Für den Messestädte-Pokal qualifizierten sich Juventus Turin und der AS Rom. Über die Coppa Italia sicherte sich Atalanta Bergamo die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten Neapel, der AC Venedig und der FC Palermo.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1962/63
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

1962
Fußballsaison 1962/63